Domingo Santa Cruz puede referirse a los siguientes personajes:

Domingo Santa Cruz (1884-1931) Compositor y bandeonicista argentino.
Domingo Santa Cruz Wilson (1899-1987) Compositor clásico chileno.